— японская фамилия.

Известные носители 

 Томэока, Акира (1908—2002) — японский художник.
 Томэока, Киёо (1898—1977) — японский педагог.
 Томэока Косукэ (1864—1934) — японский благотворитель и преподаватель.
 Томэока, Юкио (1894—1981) — японский политик.